Костантино I () может означать:

 Костантино I (Арборея) — судья Арбореи в 1-й трети 12 в
 Костантино I (Кальяри) — судья (юдекс) Кальяри
 Костантино I (Торрес) — судья Логудоро (Торреса)